Phleps ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Phleps (1881–1944), rumänischer Offizier und deutscher SS-General
 Hermann Phleps (1877–1964), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Roland Phleps (1924–2020), deutscher Bildhauer, Neurologe und Psychiater
 Thomas Phleps (1955–2017), deutscher Musikwissenschaftler und -pädagoge